А́никст — еврейская фамилия.

Фамилия (наряду с Аникшт, Аникштер, Аникстер, Оникштер, Оникст, Оникшт, Оникштынский) происходит от названия местечка Аникшты (ныне — город Аникщяй) Вилькомирского уезда Ковенской губернии. Наибольшее распространение в начале XX века имела в городах Ковно и Вильно.

Наиболее известна семья:

Источник